NGC 3651 ist eine elliptische Galaxie vom Hubble-Typ E im Sternbild Löwe. Sie ist schätzungsweise 339 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und bildet mit PGC 34899 ein optisches Galaxienpaar.

Das Objekt wurde am 10. April 1785 von Wilhelm Herschel entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Elliptische Galaxie